Por Contemporary pode estar à procura de:

 Hot Adult Contemporary Tracks
 Urban contemporary
 Adult contemporary
 Contemporary Hit Radio

Ver também 
 Contemporâneo

Desambiguação